Неверле́нд ():

 Неверленд — поместье (ранчо) в Калифорнии, владельцем которого был Майкл Джексон.
 Неверленд — фэнтезийный мини-сериал.
 Покидая Неверленд — документальный фильм.
 Обещанный Неверленд — экранизированная манга.
 Майкл Джексон: В поисках Неверленда — фильм-биография, экранизация книги телохранителей Майкла Джексона.

См. также 
 Нетландия